

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bukowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Bukowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Brzeg Dolny 
 Bukowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Leśna Podlaska

Zobacz też 
 Bukowice-Kolonia
 Bučovice
 Bukowa, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bukowno, Bukowo, Bukowskie